Essono, aussi orthographiée Esono, peut désigner un patronyme; un nom de famille; fréquent chez les Fang (peuple).

Patronyme 
 Jean-Marie Essono, auteur et homme de lettre camerounais
 Simeón Oyono Esono, homme politique équatoguinéen
 Fabrice Olinga Essono, un footballeur international camerounais
 Juan Pablo Ebang Esono, un réalisatieur équatoguinéen
 Ramón Esono Ebalé, illustrateur et dessinateur de bande dessinée équatoguinéen
 Éric Essono Tsimi, journaliste et chercheur camerounais

Toponymes 

 ...